Världsmästerskapet i landhockey för damer 1994 var den åttonde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen vanns av Australien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1994
1994 i Irland
Sportevenemang i Dublin
Internationella sportevenemang i Irland
Landhockey i Irland
Dublin under 1900-talet